Europamästerskapen i orientering 2010 hölls i Primorsko i Bulgarien, den 30 maj–5 juni 2010.

Medaljörer

Damer

Herrar

Medaljliga

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

2010
Sportåret 2010
Sportevenemang i Bulgarien
2010 i Bulgarien